Em 1991, foi criada a personagem Tinoni, pelo Serviço Municipal de Protecção Civil de Lisboa.
Este factor foi decisivo para para a adesão das crianças às mensagens sobre segurança e tornou possível desenvolver vários instrumentos pedagógicos progressivamente abrangentes.

Assim, enquanto o programa "Crescer na Segurança”, mais conhecido por "Casa do Tinoni" se destina a Lisboa e arredores, dadas as condicionantes próprias de um espaço fixo, já o o CD-ROM, os filmes e site na internet permitiram alargar o seu âmbito, não só em termos geográficos, mas  também no que respeita à facilidade de acesso a todas as crianças.

O 1º.passo foi a criação de uma mascote – o Tinoni. Transformado em herói, dado o papel de conselheiro que desempenha, tanto mais que se trata de um cão, animal que conta à partida  com características que muito contribuem para captar a simpatia das crianças - fiel, amigo, protector - o Tinoni passou a constituir uma referência fundamental para os comportamentos de auto-protecção que é cada vez mais urgente que as crianças interiorizem desde muito cedo. 

Também o Bruno e o Aviso constituem personagens que passaram a fazer parte do imaginário das crianças, enquanto figuras de uma história que se quer completa. Assim, enquanto o Bruno é a criança que nem sempre se porta bem, porque nem sempre está atento aos perigos que o rodeiam, sabe, no entanto, que pode contar com a perspicácia e a atenção redobrada do Aviso que alerta, por sua vez, o Tinoni. Este, sempre solícito e conhecedor, vem em socorro da criança para lhe dar conselhos e informações úteis. Está desta forma criado o triângulo de personagens e cumplicidades que tem sido tranversal a todos os projectos educativos que a Protecção Civil de Lisboa tem vindo a desenvolver desde 1992, sejam eles mais baseados em metodologias tradicionais, ou resultantes da aplicação de novas tecnologias, como é o caso do filme  de animação em 3D,"Quando a Terra Tremer.
O sítio do Tinoni é o mais recente instrumento pedagógico sobre segurança infantil  do Serviço de Protecção Civil de Lisboa

Outros instrumentos pedagógicos: 

Programa “Crescer (na) Segurança”
Jogo “À descoberta da tua protecção”
Filme “Um dia com o Bruno”
Série Televisiva “Tinoni e Companhia”
CD-Rom “Tinoni & Companhia”
Filme de animação  "Quando a Terra tremer"

Ligações externas
 
site oficial

Personagens